Чемпионат мира по кроссу 2008 прошёл 30 марта 2008 года в городе Эдинбург, Шотландия.

Всего было проведено 4 забега — мужчины (дистанция 12 км), женщины (8 км), а также забеги юниоров (8 км) и юниорок (6 км). Также разыгрывались победители в командном первенстве — складываются четыре лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы. В командном зачёте победила Кения.

Результаты

Мужчины

Личное первенство

Командный зачёт

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности